Медиафраншиза God of War обладает большим количеством персонажей, среди которых есть как смертные, так и боги (греческие и скандинавские), а также такие мифические существа, как горгона Медуза и Йормунганд. Многие персонажи кардинально меняют своё мировоззрение в контексте сюжета игр, относительно их мировоззрения в мифологиях Греции и Скандинавии, например главным героям противостоят олимпийцы и асы, а помогают – традиционно злые персонажи. 

В 2018 году вышла четвёртая часть серии. В ней сюжет переносится в Скандинавию. 

В 2022 году была выпущена игра God of War: Ragnarök.

А

Ангрбода

Арес

Атрей (Локи)

Б

Бальдр (Чужак)

Брок и Синдри

Д

Дурлин

Й

Йормунганд

К

Кратос

М

Магни и Моди

Мимир

Т

Тор

Тюр

Ф

Фрейя (Ведьма)

Фэй

Примечания 

God of War